Evertsaue steht für:

 Evertsaue (Solingen), Ortslage in der bergischen Großstadt Solingen
 Evertsaue (Wuppertal), Ortslage im Wohnquartier Buchenhofen im Wuppertaler Stadtbezirk Elberfeld-West